Отомо () — японская фамилия. Известные носители:
 Кацухиро Отомо (род. 1954) — японский мангака, сценарист и режиссёр фильмов и аниме.
 Рютаро Отомо, настоящее имя Сёдзо Накатоми (1912—1985) — японский театральный, кино- и телеактёр
 Сатору Отомо (род. 1957) — японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов.

Другое 
 Отомо — самурайский род.
 Окина, или окина отомодати, — в Японии взрослые, являющиеся фанатами детских произведений.